Ната́лья Григо́рьевна Мора́рь (; род. 12 января 1984, Котовск, Молдавская ССР, СССР) — молдавская журналистка и телеведущая, получившая известность как корреспондент и политический обозреватель журнала «Новое время».

Скандальная публикация Морарь 2007 года «Черная касса Кремля» привела к четырёхлетнему запрету на въезд в Россию.

С 2010 до 2012 года ведущей ток-шоу «Фабрика» на молдавском телеканале Publika TV. С 2013 по 2017 год вела передачу «Политика», а также С 2015 по 2017 год вела передачу «Интерпол» на телевизионном канале TV7.

С 2017 по 2018 год вела передачу «Политика» на телевизионном канале TV8, а далее — до 2021-го года «Политика Натальи Морарь» на том же канале.

Биография 
Наталья Морарь родилась в Котовске (ныне Хынчешты), Молдавская ССР. Отец был агрессивным, и мать решила развестись, когда Наталье было четыре года.  Училась в русско-румынском лицее «Гаудеамус», после окончания которого в 2002 году переехала в Москву и поступила на социологический факультет МГУ. Окончила университет с отличием в 2007 году.

Карьера

В России 
В 2005 году Морарь была одним из создателей внепартийного молодёжного движения «Демократическая альтернатива» (ДА!). С сентября 2005 по август 2006 работала в фонде «Открытая Россия» в качестве координатора проекта «Школы публичной политики». С августа 2006 — пресс-секретарь коалиции «Другая Россия».

В феврале 2007 года начала сотрудничество с журналом «Новое время» в качестве стажера; тогда же оставила членство в политических организациях, так как «считала для себя недопустимым быть журналистом и одновременно пресс-секретарем в какой-либо из политических организаций». С июля 2007 стала штатным корреспондентом отдела политики. Публикации Морарь были посвящены проблемам коррупции в России. Она, в частности, писала об убийстве банкира Андрея Козлова и о делах, связанных с отмыванием денег, в которые, по её мнению, были вовлечены австрийский Raiffeisen Zentralbank и российский банк «Дисконт»; также упоминалось имя генерал-лейтенанта Александра Бортникова, тогда заместителя директора ФСБ и начальника Департамента экономической безопасности ФСБ. В ноябре 2007 года опубликовала серию статей о незаконной финансовой деятельности государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Депортация и запрет на въезд в Россию 
10 декабря 2007 года в журнале «Новое время» была опубликована статья «Чёрная касса Кремля» — о фонде, через который, по мнению Морарь, во время парламентских выборов 2007 года были незаконно поставлены в зависимость все основные политические партии России от «Единой России» до оппозиционных партий СПС и «Яблоко». По оценке журналистки, отсечение партий от самостоятельного поиска спонсоров помогло «Единой России» одержать убедительную победу, а остальных заставило умерить собственную оппозиционность.

16 декабря Морарь возвращалась в Россию из недельной командировки в Израиль. При прохождении паспортного контроля в аэропорту Домодедово ей было объявлено, что ей, по решению ФСБ, запрещён въезд в Россию. Ей пришлось улететь в Кишинёв. Морарь не являлась гражданкой России; она подала документы для получения российского гражданства сразу после окончания МГУ, а получить гражданство должна была в апреле 2008 года.

17 января 2008 года в посольстве России в Молдавии Наталье Морарь было сообщено, что ей запрещен въезд в Россию «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства» в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
23 февраля, несмотря на предупреждения МИД России о том, что брак с российским гражданином с правовой точки зрения ситуацию не изменит, Морарь зарегистрировала брак со своим коллегой — журналистом «Нового времени», гражданином России Ильей Барабановым. 27 февраля пара прилетела в Москву из Кишинева, однако Наталье было предложено вернуться в Кишинёв. Супруги остались в зоне пограничного контроля, где провели ночь. К ним пропустили адвоката и представителей журнала. 28 февраля Морарь и Барабанов продолжали находиться в транзитной зоне аэропорта Домодедово по своей воле. Им не ограничили возможность к передвижению и связи. 1 марта они вернулись в Кишинёв.
5 июня в Мосгорсуде была рассмотрена жалоба Морарь на отказ во въезде на территорию России.

21 августа Наталье Морарь было отказано в российском гражданстве. Причина — призывы к свержению конституционного строя Российской Федерации насильственными методами и угроза безопасности государства. По сообщению радиостанции «Эхо Москвы», в конце августа Морарь подала иск в Европейский суд по правам человека.

19 мая 2009 года Конституционный суд Российской Федерации вынес определение № 545-О-О : Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Морарь Натальи Григорьевны, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. Также, по мнению Конституционного Суда: Федеральный законодатель был вправе предусмотреть оспариваемое ограничение в отношении въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на суверенную территорию Российской Федерации, а сам по себе пункт 1 части первой статьи 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» конституционные права гражданки Республики Молдовы Н. Г. Морарь не нарушает. Двое судей Конституционного суда выступили против такого решения, а судья Анатолий Кононов написал по этому поводу «Особое мнение», в котором утверждал, что «оспариваемые в настоящем деле положения Закона, как и сложившаяся практика его применения, противоречат конституционным гарантиям прав и свобод и не оставляют заявительнице никаких шансов на эффективную защиту от произвола и на справедливое судебное разбирательство».

26 марта 2012 года Наталье Морарь удалось вернуться в Россию, но случилось это только после того, как главный редактор «Нового времени» Евгения Альбац, находясь в феврале в Сочи на встрече главных редакторов СМИ, лично просила президента России Дмитрия Медведева поспособствовать решению этого вопроса.

С Ильей Барабановым они развелись.

В Молдове 
В 2008—2009 годах возглавляла фонд Think Moldova. По собственному признанию, участвовала в организации акций протеста 6 апреля 2009 года после парламентских выборов в Молдавии, переросших потом в массовые беспорядки в Кишинёве 7 апреля.

В сентябре 2021 Наталья Морарь вышла из совета правления телеканала TV8, аргументируя это давлением со стороны Службы информации и безопасности. В своем сообщении, опубликованном в Facebook, Наталья впервые сообщила что отцом ее ребенка является скандальный бизнесмен Вячеслав Платон, в 2017 году осужденный на 18 лет за отмывание денег и вышедший на свободу в июне 2020 по требованию Генерального прокурора Александра Стояногло. Ранее, 19 июля 2021, Вячеслав Платон покинул Молдавию, улетев регулярным рейсом из Кишинёва в Лондон. Сообщение Натальи вызвало негативную реакцию в молдавском обществе. Коллега Морарь, телеведущая TV8 Мариана Рацэ, в одном из эфиров заявила что она «разочарована и шокирована», а журналистка Анжела Гонца сообщила что из-за прошедших событий TV8 переживает сильнейший кризис доверия. Депутат Парламента Молдавии от партии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба обвинил Наталью в предательстве и коррупции.

В результате, TV8 снял с эфира авторскую программу «Политика Натальи Морарь», а молдавская служба вещания «Радио Свободная Европа» сообщила о временном прекращении сотрудничества с Натальей Морарь.

Примечания

Ссылки 
 

Решения Конституционного суда Российской Федерации
Участники «Марша несогласных»
Выпускники социологического факультета МГУ